

Toponymes 

 La Goulaine, rivière du sud-est du département de la Loire-Atlantique.
 Haute-Goulaine, commune française située dans le département de la Loire-Atlantique.
 Basse-Goulaine, commune française située dans le département de la Loire-Atlantique.
 Château de Goulaine, situé sur la commune de Haute-Goulaine.
 Communauté de communes Sèvre, Maine et Goulaine, structure intercommunale française de la Loire-Atlantique.

Patronymes

 Famille de Goulaine. Voir aussi Liste historique des marquisats de France.
Gabriel de Goulaine, de la maison de Goulaine, établi en Haute-Bretagne au Château de Goulaine près de Nantes.
 Geoffroy de Goulaine (1844-1913), homme politique français.
 Robert de Goulaine (1933-2010), écrivain français.
René de Goulaine de Laudonnière (vers 1529-1574), explorateur français huguenot.